Список ендемічної флори Намібії станом на 22 червня 2019 року налічує 530 видів рослин і 12 видів грибів.

Список ендемічних видів рослин

Список ендемічних видів грибів

Див. також 
 Список ендемічної флори Намібу
 Флора Намібії
 Список ендемічної фауни Намібії

Література 
 Kolberg, H., Giess, W., Müller, M. A. N. & Strohbach, B. 1992. Namibian Plant Species. Dinteria, 22: 1-121. 
 Maggs, G. L., Craven, P. & Kolberg, H. H. 1998. Plant species richness, endemism, and genetic resources in Namibia. Biodiversity and Conservation, 7: 435—446. 
 Simmons, R. E., Griffin, M., Griffin, R. E., Marais, E. & Kolberg, H. 1998. Endemism in Namibia: patterns, processes and predictions. Biodiversity and Conservation, 7: 513—530. 
 Wyk, A. E. van, Smith, G. F. 2001. Regions of Floristic Endemism in Southern Africa. A Review with Emphasis on Succulents. Umdaus Press.

Джерела 

  

 
Флора Намібії
Ендеміки Намібії
Намібія